Bazyli to imię kilku świętych katolickich i prawosławnych:
 Bazyli Starszy
 Bazyli Wielki – najbardziej znany ze świętych o tym imieniu, jeden z ojców Kościoła (IV w.)
 Bazyli z Ancyry
 Bazyli Młodszy
 Bazyli Wełyczkowski (1903–1973) – ukraiński duchowny greckokatolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Bazyli Wyznawca – mnich prześladowany w okresie panowania cesarza bizantyjskiego Leona III jako przeciwnik ikonoklazmu, prawosławny święty (VIII w.)
 Bazyli Moskiewski (Wasyl Błogosławiony, Василий Блаженный, Wasyl Błażennyj) – jurodiwy, święty prawosławny Cerkwi Rosyjskiej (XV/XVI w.)
 Bazyli Mangaziejski (Prawiednyj Wasilij Mangaziejskij) – święty prawosławny, jego lokalny kult związany jest z Mangazeją i Turuchańskiem (hagiografia)
 Bazyli Ostrogski, Sveti Vasilije Ostroški, Василије Острошки (Јовановић) – arcybiskup Zahumla i Hercegowiny, pochowany na terenie czarnogórskiego monasteru Ostrog, święty Serbskiego Kościoła Prawosławnego
 Bazyli Martysz (św. kapłan-męczennik Bazyli) – polski święty prawosławny, zaliczony przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny do Soboru Chełmskich i Podlaskich Męczenników XX w. ; jest m.in. patronem Prawosławnego Ordynariatu WP

Ponadto inni święci ogłoszeni przez Rosyjski Kościół Prawosławny, bardziej znani pod rosyjskimi formami imienia Bazyli – Wasyl, Wasilij:
 Bazyli (Bogojawleński) (Василий Дмитриевич Богоявленский) – arcybiskup czernihowski i nieżyński, zamordowany przez bolszewików (1918)
 Bazyli (Zielencow) (Василий Иванович Зеленцов) – biskup pryłucki, wikariusz diecezji połtawskiej, więziony przez OGPU, rozstrzelany w 1930, kanonizowany przez Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego
 Bazyli (Prieobrażenski) (Василий (Вениамин Семёнович Преображенский) – biskup Kineszmy.